Харьковец, Анатолий Парфирович (1916—1943) — капитан, Герой Советского Союза.
 Харьковец, Николай Михайлович (псевдоним Николай Трубач; род. 1970) — российский и украинский певец.